

Sigle
Ente Radio Trieste – Ente radiofonico di Stato del Territorio Libero di Trieste
Earth-received time – orario di ricezione sulla terra, riferimento utilizzato per i messaggi inviati da una sonda spaziale
Ellinikí Radiofonía Tileórasi – radiotelevisione di stato greca
Enzyme replacement therapy – terapia sostitutiva degli enzimi
Estrogenic replacement therapy – terapia estrogenica sostitutiva
Emilia Romagna Teatro – Teatro stabile dell'Emilia-Romagna
Emergency Rescue Team – Squadre Speciali dei Servizi Segreti Statunitensi
European Round Table – L'European Round Table of Industrialists (ERT) riunisce una cinquantina di dirigenti delle principali società multinazionali europee: https://www.ert.eu/

Codici 
 ERT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erdenet (Mongolia)
 ert – codice ISO 639-3 della lingua eritai
 ERT - Emotion Recognition Technology, tecnologia per il riconoscimento delle emozioni usata nel riconoscimento facciale